

Жарма — селище, Жарминський район, Абайська область
 Жарма — село, Іргізький район, Актюбинська область
 Жарма — село, Мангістауський район, Мангістауська область

Див. також 
 Акжарма
 Кизилжарма